François Fabre peut désigner :
 François Fabre (1755-1827), un militaire français ;
 François Fabre (1854-1932), un prêtre et un historien.